

Plaatsen in de Verenigde Staten 
 Severance (Colorado)
 Severance (Kansas)

Overig 
 Severance (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2021